BDA steht für:
 Bedienungsanleitung, siehe Gebrauchsanleitung
 Berufsverband Deutscher Anästhesisten
 Besoldungsdienstalter, Berechnungsgrundlage für die Dienstbezüge von Beamten und Soldaten
 Bestandsdatenauskunft nach deutschem Telekommunikationsgesetz
 Blu-ray Disc Association, Herstellervereinigung zum Speichermedium Blu-ray Disc
 Blue Dart Aviation (ICAO-Code), indische Frachtfluggesellschaft
 Broadcast Driver Architecture, DVB-TV-Karten unter Microsoft Windows
 Bund Deutscher Architektinnen und Architekten, Vereinigung freiberuflich tätiger Architektinnen und Architekten in Deutschland
 Bundesdenkmalamt, österreichische Behörde
 Bundesdisziplinaranwalt, deutsche Behörde
 Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Spitzenverband der deutschen Wirtschaft
 Cosworth BDA, eine von Cosworth entwickelte Motorenserie
 L.F. Wade International Airport (IATA-Code), Flughafen auf Bermuda

BdA steht für:
 Berufsverband der Arzthelferinnen, siehe Verband medizinischer Fachberufe
 Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes

B.d.A. steht für:
 Befehlshaber der Aufklärungsstreitkräfte, eine Dienststelle in der Kaiserlichen Marine, Reichsmarine und der Kriegsmarine

bda steht für:
 Bayot (ISO-639-3-Code), westatlantische Sprache im Süd-Senegal

Abkürzung